''Не следует путать с Сутра и Сютриё
Сютро, Сутро () — еврейская фамилия немецкого происхождения.

Фамилия 
  (1784—1869) — немецкий раввин.
  (1830—1898) — мэр Сан-Франциско. Многие объекты и достопримечательности города носят его имя.
  (1863—1933) — английский писатель-драматург, переводчик.
  (1870—1957 и 1872—1970) — американские сёстры-пианистки, игравшие дуэтом.

Прочее 
  — дренажный тоннель в Неваде, США.
  — холм в Сан-Франциско.
 Башня Сютро — радио- телевышка, стоящая на одноимённом холме. Самое высокое сооружение Калифорнии.
  — бассейн в Сан-Франциско, существовавший с 1896 по середину 1960-х годов.
  — парк в Сан-Франциско.